Platyrhynque à miroir est un nom porté par deux espèces de passereaux de la famille des Tyrannidae et du genre Tolmomyias :

 Tolmomyias assimilis, appelé Platyrhynque à miroir par la Commission internationale des noms français des oiseaux (Coinfo), mais que les autres bases de données francophones nomment Tyranneau à miroir ou Tyranneau de Zimmer ;
 Tolmomyias flavotectus, qui était auparavant une sous-espèce de Tolmomyias assimilis et qui a acquis son statut d'espèce à part entière à la suite des travaux de Ridgely & Greenfield en 2001 et de Hilty en 2003. La Commission internationale des noms français des oiseaux n'a pas d'entrée pour cette espèce, mais d'autres bases de données l'appellent Platyrhynque à miroir. Il est aussi appelé Tyranneau à ailes jaunes.

Références 

Tyrannidae
Oiseau d'Amérique du Sud